Bermo, città dell'India nello stato del Jharkhand
Bermo, comune del Niger nel dipartimento di Dakoro